McArthur (Califòrnia), concentració de població designada pel cens del Comtat de Shasta
 McArthur (Comtat de Modoc), àrea no incorporada de Califòrnia
 McArthur (Ohio)
 MacArthur (Virgínia de l'Oest) 
 Douglas McArthur (Little Rock, 1880 - Washington DC, 1964), General de l'Exèrcit dels Estats Units
 William S. McArthur (1951), Coronel de l'Exèrcit dels Estats Units, astronauta de la NASA